Хибатулла́х или Хибат-Аллах ( — «подарок Аллаха») — арабское имя.
 Абуль-Баракат Хибатуллах аль-Багдади (1080—1165) — философ, физик, психолог и врач.
 Хибатуллах аль-Лялякаи (ум. в 1027 году) — исламский богослов шафиитского мазхаба, хадисовед.
 Хибатуллах аш-Ширази (1000—1078) — исмаилитский богослов, философ, поэт.
  (ум. в 1198 году) — арабский врач еврейского происхождения.